Montroy kan syfta på:

  Montroy, Charente-Maritime - en kommun i Frankrike
  Montroy, Spanien – en kommun i Valencia, Spanien
 Montroi (ort) – spanska kommunens huvuort